Trager steht für:
 William Trager (1910–2005), US-amerikanischer Parasitologe und Malariaforscher
 Milton Trager (1909–1997), US-amerikanischer Physiotherapeut und Erfinder der Trager-Methode

Siehe auch: Träger